A 2018. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi big air versenyszámát február 21-én és 24-én rendezték. Az aranyérmet a kanadai Sebastien Toutant nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A selejtezőben két előfutam volt, melyekből az első hat helyezett jutott a döntőbe. A két futam közül a versenyzők jobb eredményeit vették figyelembe a rangsorolásnál. A döntőben három futamot rendeztek, a versenyzők jobb eredményeit vették figyelembe a rangsorolásnál.

A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott

Selejtező

1. futam

2. futam

Döntő
A döntőben a versenyzők három ugrást teljesítettek, ebből a két legjobb eredményt összeadták, ennek a rangsorolása határozta meg a végeredményt.

A rövidítések jelentése a következő:
 JNS – az ugrás nem számít az értékelésbe

Források 

Snowboard a 2018. évi téli olimpiai játékokon